Голова — часть тела, выделяемая у человека и животных.
 Голова человека
 Голова насекомого
 Головогрудь

Должность 
Голова — название русских военных и административных должностей:
 в XVI—XVII веках выборные должностные лица, заведовавшие сборами: житничный голова (упразднена в 1679), кабацкий голова (питейные сборы), таможенный голова, соляной голова;
 в XVI—XVII веках военные должностные лица: объезжий голова (городской полицейский), засечный голова, заставный голова, пушкарский голова, стрелецкий голова (начальник 500 стрельцов), казачий голова, письменный голова, татарский  голова, станичный голова, осадный голова (упр. в 1679) и другие;
 в XVIII—начале XX веков выборные городские и сословные должности: городской голова (с 1767), волостной голова, ремесленный голова (с 1785).
 Голова — советский глава администрации (совета, колхоза и прочее) на Юге России, Украине и Кубани.

Другие значения 
 Голова — верхняя часть всякого вертикального бруса, например голова руля, голова шпиля и пр. Верхние части мачтовых и марсафальных кнехтов называются головками; они прикрываются медными планками — наличниками.
 Голова — круг или куб сыра.
 Голова — единица, принятая при учёте крупного рогатого скота.
 Голова — часть мясной туши.
 Голова — пучок мочала, использовавшийся в Российской империи, как мера для его учёта.
 Голова — термин винокуренного производства, наиболее низкококипящая фракция дистиллята.

Топоним 
 Голова — деревня в Псковской области России, Серёдкинская волость Псковского района

Кинематограф 
 «Голова» — фильм режиссёра Светланы Басковой
 «Голова» () — американский мультсериал режиссёра Эрика Фогеля
 «Голова» () — испанский сериал режиссёра Хорхе Дорадо

Скульптура 
 «Голова» — высеченный из гранитного валуна монумент неизвестного мастера XIX века в усадьбе Лейхтенбергских в Петергофе.

См. также 
 
 
 Голова колонны
 
 
 
 
 Туманность Конская Голова

Примечания